dziedziczenie (biologia) 
 dziedziczenie (prawo)
 dziedziczenie (programowanie obiektowe)